

Geografia
 Ghiacciaio Childs, in lingua inglese Childs Glacier – ghiacciaio antartico, nei Monti Pensacola

Persone
 Clarence Chester Childs (1883-1960) – martellista statunitense
 Chris Childs (1967) – ex cestista statunitense
 Edward Childs Carpenter (1872-1950) – commediografo e sceneggiatore statunitense
 Lucinda Childs (1940) – danzatrice e coreografa statunitense
 Martin David William Childs, noto come Martin Childs (1954) – scenografo britannico
 Toni Childs (1957) – cantautrice e musicista statunitense
 William Childs Westmoreland (1914-2005) – generale statunitense